Abderraouf Ayadi (né en 1950), avocat et homme politique tunisien ;
 Boubaker Ayadi (né en 1949), nouvelliste, romancier, traducteur et chroniqueur tunisien ;
 Chanez Ayadi (née en 1994), joueuse algérienne de volley-ball ;
 Kamel Ayadi (né en 1960), ingénieur et homme politique tunisien ;
 Naidra Ayadi, actrice et metteuse en scène française ;
 Nour Ayadi (née en 2000), pianiste marocaine ;
 Samir Ayadi (1947-2008), scénariste, dramaturge, acteur et écrivain tunisien ;
 Sihem Ayadi, journaliste et femme politique tunisienne.